B 42 steht für:
 Bundesstraße 42 in Deutschland
 Haager Straße in Österreich

B42 steht für:
 Gutenberg-Bibel, Gutenbergs lateinische Bibel, wegen ihrer 42 Zeilen

B42